Název Stradov má více sídel:
 Stradov (Komařice), část obce Komařice v okrese České Budějovice
 Stradov (Omlenice), část obce Omlenice v okrese Český Krumlov
 Stradov (Chlumec), část obce Chlumec v okrese Ústí nad Labem